Халкиас — греческая фамилия.
 Халкиас, Константинос (род. 1974) — греческий футболист, вратарь клуба ПАОК и сборной Греции.
 Халкиас, Стелиос (род. 1980) — греческий шахматист, гроссмейстер (2002).